Machauf ist der Familienname folgender Personen:

 Ignaz Machauf (1881–1942), österreichisches Opfer der Shoa, siehe Liste der Erinnerungssteine in Wien-Liesing
 Kurt Machauf, österreichisches Opfer der Shoa, siehe Liste der Erinnerungssteine in Wien-Liesing